Gratz ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Gratz (* 1981), US-amerikanischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Delbert Leroy Gratz (1920–2000), US-amerikanischer Historiker
 Florian Gratz (* 1985), deutscher Naturbahnrodler
 Franz Gratz (1922–2005), österreichischer Unternehmer, Begründer der modernen Hydranten Technik
 Gusztáv Gratz (1875–1946), ungarischer Politiker
 Harald Reiner Gratz (* 1962), deutscher Künstler
 Joan C. Gratz (* 1941), US-amerikanische Künstlerin, Animatorin und Filmregisseurin
 Johann Gratz (1849–1915), österreichischer Landwirt und Politiker
 Leopold Gratz (1929–2006), österreichischer Jurist und Politiker (SPÖ)
 Manfred Gratz (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Peter Gratz (* 1940), deutscher Leichtathlet
 Peter Alois Gratz  (1769–1849), katholischer Bibelwissenschaftler
 Rebecca Gratz (1781–1869), US-amerikanische Philanthropin
 Rüdiger Gratz (* 1936), deutscher Fußballspieler
 Veronika Gratz (* 1992), deutsche Fußballspielerin

Gratz ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Gratz (Kentucky)
 Gratz (Pennsylvania)

in Österreich:
 Gratz (Gemeinde Engerwitzdorf), Ortschaft der Gemeinde Engerwitzdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Gratz steht als Abkürzung für:
 congratulation, englisch für Gratulation, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#G

Siehe auch:
 Graz
 Kratz
 Cratz
 Kraz

Abkürzung